Rosulje est un toponyme qui peut désigner :

Rosulje, un village situé dans la municipalité de Bugojno, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rosulje, un village situé dans la municipalité de Gornji Vakuf-Uskoplje, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rosulje, un village situé sur le territoire de la Ville d'Istočno Sarajevo, dans la municipalité de Pale et dans la République serbe de Bosnie ;
Rosulje, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Rosulje, un quartier de Banja Luka, la capitale de la République serbe de Bosnie ;

Rosulje, un village situé dans la municipalité de Hrvatska Kostajnica, comitat de Sisak-Moslavina ;

Rosulë/Rosulje, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć.